Le championnat de France de football de Division 3 1986-1987 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par la réserve du FC Sochaux, vainqueur du groupe Est, qui bat en finale le SO Châtellerault (4-0), vainqueur du groupe Centre-Ouest.

Groupe Nord 

La Division 3 groupe Nord est remportée par l'équipe réserve du Paris SG. Les équipes réserves ne pouvant monter, c'est le deuxième, le FC Rouen, tombé pour la première fois de son histoire à ce niveau, qui est promu en Division 2.

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Sud 

|}

Groupe Centre 

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1986-1987
 Championnat de France de football D2 1986-1987

Notes et références 

1987
Football en France en 1986
Football en France en 1987